Saurolophinae è una sottofamiglia della famiglia degli hadrosauridae, caratterizzata da dinosauri adrosauri dai tratti primitivi che, a seconda del genere e della specie, potevano sfoggiare o meno delle piccole e primitive creste craniche, poste sulla nuca e sul retro della testa, come nei generi più famosi come Saurolophus e Brachylophosaurus.

Storia del sottofamiglia 
A partire dalla metà del XX secolo è generalmente considerata come un sinonimo di Hadrosaurinae, un gruppo di hadrosauridi solitamente non crestati, ma affini alla sottofamiglia di adrosauri crestati conosciuti come Lambeosaurinae. Tuttavia, il nome Hadrosaurinae, è basato sul genere Hadrosaurus, che è classificato come più primitivo rispetto ai Lambeosaurinae o ad altri "Hadrosaurinae" tradizionali, come Edmontosaurus e il Saurolophus. Di conseguenza, il nome Hadrosaurinae è stato eliminato e/o limitato al solo genere Hadrosaurus, e la sottofamiglia che comprendeva i tradizionali "hadrosaurinae" è stata ribattezzata come Saurolophinae. Un recente studio filogenetico di Hai Xing, indica che l' Hadrosaurus è collocato all'interno del gruppo monofilitico che contiene anche tutti gli Hadrosauridi e non i Lambeosaurine. Di conseguenza, il tradizionale gruppo degli Hadrosaurinae dovrà essere trattato come prima: con Hadrosauridae è diviso in due Clade: Hadrosaurinae e Lambeosaurinae.

Classificazione 
La sottofamiglia dei Saurolophinae è stata definita come un clade, in un'analisi filogenetica del 2010, da parte del paleontologo Prieto-Márquez. Tradizionalmente, il ramo dei "senza cresta" della famiglia degli Hadrosauridae, era stato nominato come Hadrosaurinae. Tuttavia, l'uso del termine Hadrosaurinae è stato a lungo dibattuto da molti studiosi, soprattutto fu l'argomento di studio del ricercatore Albert Prieto-Márquez, nel 2010. Prieto-Márquez ha osservato che, anche se il nome Hadrosaurinae era stato utilizzato per il clade degli hadrosauridi, soprattutto per i generi sprovvisti di cresta, da quasi tutti gli studi precedenti, nonostante la specie tipo, l' H. foulkii era sempre escluso dal clade che perdipiù portava il suo nome, in violazione delle norme per la denominazione di animali enunciate dalla ICZN. Prieto-Márquez (2010), concluse che gli Hadrosaurinae erano il lignaggio che conteneva anche l' H. foulkii, e utilizzava il nome di Saurolophinae, per il raggruppamento tradizionale.

Il seguente cladogramma mostra la tassonomia Hadrosauridae, secondo gli studi di Godefroit et al. (2012).

La seguente cladogramma è stato rivisto nel 2013, sulla base degli studi di Prieto-Márquez.

Cronologia dei generi

Note

Voci correlate 
 Saurolophus
 Lambeosaurus
 Edmontosaurus
 Dinosauria

Collegamenti esterni 
 

Ornitopodi
Taxa classificati da Lawrence Lambe